Aghsu kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ağsu Rayonu – ett distrikt, 
 Aghsu (distriktshuvudort), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar